Jacques Ferchit, né en 1952, est un accompagnateur musical.

Biographie

Participation

Films cinéma (compositeur ou arrangeur) 
 2008 : Une chanson dans la tête de Hany Tamba (bande son, musique : Dream from Bahia)
 2002-2003 : Michel Strogoff (série télévisée) de Bruno René Huchez
 2001 : Le Roman de Lulu de Pierre-Olivier Scotto (orchestrateur)
 1981 : Les Babas Cool de François Leterrier (bande son, musique : Indian's Party)

Comédies musicales 
 1992 : Les joyeuses aventures de la souris Risque-tout (musique : Jacques Ferchit et Christian Rémy)
 2007 : Le trouble (musique : Jean-Jacques Debout, arrangement : Jacques Ferchit) Spectacle non joué

Films TV (compositeur et arrangeur) 
 2009 : Tous les marchés du monde de Sylvain Dommergue, production Imagine (TF1)
 2008-2011 : Voyage au bout du monde (The world is mine), série documentaire de Sylvain Dommergue, production Imagine (France Télévisions)
 Bangkok (2008)
 L'Équateur (2008)
 L'Italie du sud (2008)
 La Mer Morte (2009)
 La Jordanie (2009)
 Madère, un rocher dans l'atlantique TF1 (2011)
 2013 : Media Neuf, série documentaire de Pierre Brouwers, NRJ 12/Voyage
 Saint-Pétersbourg la ville tsar 
 Yucatan 
 La Grèce au rythme du Bouzouki 
 Las Vegas Mirage à l'Ouest 
 Malaisie l'Asie en réserve 
 2008 : Escapade (RFO), production France Télévisions Publicité Outremer	
 2001 : À bicyclette de Merzak Allouache (France 2), avec Jacky Delance
 2000 : Vertiges (série télévisée), épisode Prise au piège de Jérôme Enrico (M6), avec Jacky Delance
 1997 : La Parenthèse de Jean-Louis Benoît (France 3)
 1997 : Rachel et ses amours  de Jacob Berger (France 3), avec José Gurdak
 1996 : Elvis Aziz de Frédéric Compain (France 2) 
 1996 : La Bougeotte de Jean-Claude Morin (France 3) 
 1995 : La Fidèle infidèle de Jean-Louis Benoît (France 2) 
 1995 : Cœur de père (téléfilm) d’Agnès Delarive (France 2) 
 1994 : Pas si grand que ça ! de Bruno Herbulot (France 2)

Génériques TV (compositeurs) 
 2008 : RFO, Digital Planet
 2009 : RFO, Cash Machine
 2009 : RFO, Le Jeu De L'Amour
 2009 : RFO, Le Roman De La Vie
 2010 : RFO, Mémotitre
 2010 : RFO, Memoclip
 2011 : RFO, Foot Sa Bon

Discographie

Arrangements et direction musicale 
 1997 : album de Jean-Jacques Debout : A Long Island (Media 7)
 1997 : album de Chantal Goya : Le Grenier aux trésors (PolyGram)
 2005 : album de Charlotte Julian : Par le trou de la serrure (BBR/Hamaco)
 2007 : album de Chantal Goya : Au pays des étoiles (Arcadès)
 2008 : album de Chantal Goya : Quand les enfants sont là (Sterne/Sony Music)
 2008 : album de Fanny, World Tour Live production du Moulin
 2010 : album de Chantal Goya : Chantons les fables de La Fontaine Zel Prod (Sterne/Sony Music)
 2012 : album de Gérard Rinaldi (4 titres), arrgt J.Ferchit & J.Delance / FGL prod (Sony Music)
 2012 : album de Guy Marchand : Chansons de ma jeunesse, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL Prod (Sony Music)
 2013 : album de Jean-Jacques Debout : Sous le soleil des Guinguettes, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL prod (Sony Music)
 2013 : Chantal Goya la marche des Poulbots / merci merci mes petits amis La Planète merveilleuse, arrgt J.Ferchit & J.Delance prod MASQ (Sony Music)
 2013 : album de Jean-Jacques Debout : Toutes les chansons des Guinguettes, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL prod (Sony Music)
 2013 : album de Chantal Goya : Au pays des étoiles Le Grenier aux trésors, coffret, l'intégrale (Sony Sterne)
 2014 : album de Rémy Bricka : (Étoile Productions AG & Rémy Bricka)
 2014 : album de Jean-Jacques Debout : Sur le chemin du bonheur, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL prod (Sony Music)
 2015 : album de MICHEL MARIE ZANOTTI SORKINE : TRADITION , arrgt J.Ferchit & J.Delance (Warner Music)
 2015 : album de Chantal Goya : Les aventures fantastiques de Maie Rose, (Sony Sterne)
 2015 : Hannibal - saison 3 : A Cannibal in Paris (NBC), réalisation du générique pour Pennybank Tunes, direction musicale et réalisation : J.Ferchit & J.Delance
 2017 : album Jean Jacques Debout chante Jean Gabin, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL prod (Sony Music)
2020 : 2015 : album de MICHEL MARIE ZANOTTI SORKINE  JUSTE UN PEU D'AMOUR :  arrgt J.Ferchit & J.Delance 
 2020 : album COMPTINES, J.Ferchit & J.Delance /FGL prod 
 2020 : album 'CINE-MELODIEn, arrgt J.Ferchit & J.Delance /FGL prod 
 2021 : album FRENCH MADEMOISELLE,Thierry Wolf,J.Ferchit & J.Delance /FGL prod
2021 : album "CHANTAL GOYA" CHANTE NOEL. arrgt & direction musicale J.Ferchit / Masq Sony Music
2021 : ETHNIC SERIES Jacky Delance & Jacques Ferchit / Pennybank Tunes
2021 : COMME UNE AME SUR LA FONTIERE  (album Marie Hélène Fery) chansons (J.Ferchit / M.h.Fery / G.Roucaute) arrgt et réal J.Ferchit

 Arrangements, direction musicale & adaptation 
 2007 : Générique Tour de France 2007, Carlos (Joinville Prod), France 2 / EMI
 2009 : Générique Playhouse Disney 2009, Allons chanter avec Mickey'', Disney Channel
 2004 à 2006 : Directeur musical de l’Orchestre de variété des conservatoires de la ville de Paris

Liens externes 
 
 

Compositeur français
Arrangeur musical français
Naissance en 1952